

Населені пункти та їхні частини
 Лося (Лосе) — село в гміні Ропа Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Лосє (Лосе) — село в гміні Лабова Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Лосе — село в гміні Радзимін Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Лосе — частина села Лесьниця в гміні Буковіна-Татшанська Татранського повіту Малопольського воєводства

Примітки